Ivanović (en idioma serbocroata) o Ivanovič (en idioma checo e idioma eslovaco) es un apellido muy común en los países eslavos que significa "hijo de Iván", y puede estar referido, entre otros, a:

Personas 
 Ana Ivanović (1987-), tenista serbia.
 Branislav Ivanović (1984-), futbolista serbio.
 Dimitri Ivánovich, hijo de Iván IV de Rusia.
 Duško Ivanović, (1957-), jugador y entrenador de baloncesto montenegrino.
 Grigorij Ivanovič Širjajev (1882-1954), botánico e ingeniero agrónomo checo.
 Katarina Ivanović (1811-1882), pintora serbia del Imperio austríaco.
 Nikola Ivanović (1994), baloncestista montenegrino.
 Oliver Ivanović (1953-2018), político serbokosovar.

Otros casos 
Ivánovich (en idioma ruso Ива́нович) es también el patronímico de Iván (Ива́н), y uno de los nombres más frecuentes en Rusia; su equivalente femenino es Ivánovna (Ива́новна).